Ikhwan, mot arabe qui signifie frère ou fratrie, est utilisé pour désigner deux organisations: 

 Celle des frères musulmans
 La milice religieuse islamique fondée par Ibn Séoud en 1912